Llandudno bezeichnet:

 Llandudno (Südafrika), Ort in Südafrika
 Llandudno (Wales), Ort in Wales
 Llandudno Junction, Ort in Wales